Scurrula es un género de arbustos  pertenecientes a la familia Loranthaceae. Es originario del sudeste de Asia.

Taxonomía 
El género fue descrito por Carlos Linneo  y publicado en Species Plantarum  1: 110 en el año 1753. La especie tipo es ''Scurrula parasitica L.

Descripción 
Son arbustos parasitarios, a menudo con base de raíces epicorticales , partes más jóvenes por lo general con densos pelos estrellados  y a veces también verticilados. Las hojas son opuestas o subopuestas , pinnada veteada. Lass inflorescencias son axilares o menos, en forma de racimos o umbelas. Flores bisexuales.

Especies

Referencias

Enlaces externos  

 
 
 (en inglés)Scurrula en eFlora

Loranthaceae